San Clemente może odnosić się do:
 miasto
 San Clemente w Chile
 San Clemente na filipińskiej wyspie Luzon
 San Clemente w Hiszpanii, w prowincji Cuenca, w Kastylii-La Mancha
 Cuevas de San Clemente w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León
 San Clemente w Peru, w regionie Ica
 San Clemente w Stanach Zjednoczonych
 San Clemente we włoskiej prowincji Rimini
 San Clemente del Tuyú w Argentynie

 wyspy 
 San Clemente
 bazyliki
 San Clemente w Rzymie